Военно-морские силы Конфедеративных Штатов Америки ( или сокращённо CSN) — составная часть (наряду с сухопутными силами) вооружённых сил Конфедеративных Штатов Америки. Корпус морской пехоты Конфедеративных Штатов Америки организационно входила в состав военно-морских сил. 21 февраля 1861 года ВМС были официально учреждены указом Конгресса Конфедеративных Штатов Америки.

Сферой ответственности ВМС было: проведение морских операций против торговых судов и борьба с военно-морскими силами Союза, оборона заливов и побережья от вторжений и высадок противника и прорыв морской блокады.

История

Создание 
21 февраля 1861 года указом Конгресса Конфедеративных Штатов Америки были официально учреждены ВМС Конфедерации. Секретарём военно-морского департамента был назначен энергичный сенатор и специалист по морскому праву Стивен Мэллори (Stephen Mallory). По состоянию на февраль 1861 года ВМФ КША имел в своём составе 30 парусников, а ВМФ США — 90 парусников. Шефом бюро рангов и команд стал коммодор Сэмюэль Беррон, главой артиллерийского и гидрографического департамента был назначен коммодор Джордж Минор, шефом бюро провианта и экипировки — Джон де Бри, главой бюро медицины и хирургии — хирург Споттсвуд, а главным клерком — Эдвард М. Тидболл.

С самого начала Стивен Меллори обозначил три основные задачи флота южан в предстоящей войне с Севером:
 оборона гаваней, фортов и заливов;
 срыв военно-морских операций федералов в территориальных водах Юга и
 нападение на коммерческие суда северян.

11 июня 1861 г. командующим Береговой обороной КША был назначен известный океанограф и изобретатель Мэтью Мори. Первые подводные мины, созданные Мори и его офицерами, не отличались эффективностью: для их воспламенения использовались громоздкие и тяжёлые батареи Волластона. Затем ему удалось устранить ряд недостатков…

Были предприняты воистину героические усилия по постройке новых адмиралтейств и судоверфей и переделке захваченных южанами частично уничтоженных кораблей Союза. Эта деятельность военно-морского ведомства увенчалась определенным успехом: 27 августа 1862 года специальная комиссия конфедеративного Конгресса по флоту докладывала в своем отчете, что департамент ВМС «построил пороховую мельницу, поставляющую весь порох, необходимый нашему флоту; построены также 2 мастерские по производству двигателей, паровых котлов и механических деталей и 5 артиллерийских мастерских. Основано 18 адмиралтейств для закладки боевых кораблей и канатная фабрика, производящая все виды канатов — от каболки до 9-дюймового якорного каната, и способная выпускать не менее 8 тысяч ярдов продукции ежемесячно».

Гюйсы, кормовые флаги и другие военно-морские флаги

Каперы

Корабельный состав 

 Главный конструктор ВМФ КША Джон Л. Портер построил самый первый броненосец КША — CSS Virginia.
 В апреле 1861 года коммандер Рафаэль Сэммс, только что зачисленный во флот Конфедерации, был направлен в Новый Орлеан, где должен был переоборудовать пароход Habana в коммерческий рейдер CSS Sumter. В июне рейдер прорвал блокаду Нового Орлеана, оторвавшись от федерального шлюпа . Выход на океанский простор положил начало карьере одного из самых успешных рейдеров в морской истории. Во время шестимесячного плавания Sumter действовал против судоходства федералов в Карибском море и Атлантике, перехватив 18 судов противника. В январе 1862 года кораблю потребовался ремонт, и Сэммс решил увести рейдер в Гибралтар. Но вскоре после его прибытия порт был блокирован подоспевшими туда кораблями северян. Сэммс, видевший, что прорвать блокаду нельзя, продал корабль британским хозяевам Гибралтара и вместе с командой убыл в Англию, где позже получил известие о присвоении ему звания капитана I ранга.
 В 1862 г. находившийся в Англии капитана I ранга Рафаэль Сэммс получил приказ прибыть на Азорские острова, где должен был наблюдать за оснащением нового рейдера — недавно построенного в Британии парохода Enrica. Судну, переименованному в CSS Alabama, суждено было стать самым известным рейдером Конфедерации.  — пишет К. Э. Козубский. Сэммс командовал кораблём с августа 1862 года по июнь 1864 года. В ходе рейда корабль действовал в водах Атлантики, Мексиканского залива, а затем, обогнув Мыс Доброй Надежды, и у берегов Ост-Индии. Добычей рейдера стали 65 судов северян и вооружённый пароход , потопленный в скоротечном бою близ Галвестона (Техас).

 Броненосец CSS Albemarle представлял собой бронированную плоскодонку, вооружённую крепким дубовым носовым выступом, обшитым сверху стальными пластинами.
 16 февраля 1864 года в состав флота КША вступил броненосец «Теннесси», построенный на верфи в Сельме. 5 августа 1864 года «Теннесси», получивший огромные повреждения в неравном бою в заливе Мобил, капитулировал и вошёл в состав флота янки.
 Подводная лодка H. L. Hunley.
 .
 В 1864 году на верфи Бордо, Франция, построен CSS Stonewall.
 CSS Texas.

Организация

Высшее руководство

Флаги ВМС КША

Знаки различия

Боцман и старшины

См. также 
 Армия Конфедеративных Штатов Америки
 Конфедеративные Штаты Америки
 Корпус морской пехоты Конфедеративных штатов Америки
 Звания и знаки различия Армии Конфедеративных штатов Америки

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Campbell, R. Thomas. Southern Thunder: Exploits of the Confederate States Navy, White Maine Publishing, 1996. ISBN 1-57249-029-2.
 Campbell, R. Thomas. Southern Fire: Exploits of the Confederate States Navy, White Maine Publishing, 1997. ISBN 1-57249-046-2.
 Campbell, R. Thomas. Fire and Thunder: Exploits of the Confederate States Navy, White Maine Publishing, 1997. ISBN 1-57249-067-5.
 Luraghi, Raymond. A History of the Confederate Navy, Naval Institute Press, 1996. ISBN 1-55750-527-6.
 Scharf, J. Thomas. History of the Confedrate States Navy, Gramercy Books (Random House), New York, 1996. ISBN 0-517-18336-6
 Stern, Philip Van Doren. The Confederate Navy: A Pictorial History, Doubleday & Company, Gareden City, NY, 1962. Pre ISBN era.
 Öfele, Martin. Die Marine im Amerikanischen Bürgerkrieg. Unter zwei Flaggen, second edition Verlag für Amerikanistik, Wyk auf Föhr 1992.
 «Cruisers, Cotton and Confederates» John Hussey — details the story of Liverpool built ships for the Confederate navy. A host of characters and places within the city in that era — James Dunwoody Bulloch, C.K.Prioleau, and many others. Countyvise 2009 ISBN 978-1-906823-32-0

Ссылки 
 Военно-морское историческое общество Конфедерации
 Подводные лодки во время гражданской войны в США
 фотоматериалы
 знаки различия ВМС Конфедеративных штатов Америки
 портал посвященный Гражданской войне в США 
 кухонная утварь ВМС — артефакты и фотографии

Военно-морские силы США